Skleněnka může být: 
 skleněná kulička pro hru kuliček
 Skleněnka (kuřácký nástroj), skleněná trubice
 oční protéza
 Modrá skleněnka